Sättra kan syfta på:

-sättra – ett ortmansefterled
 Sättra, Borgholms kommun –  en småort i Borgholms kommun
 Sättra, Ekerö kommun – en småort på Adelsön och fd herrgård i Ekerö kommun
 Sättra, Upplands Väsby kommun –
 Sättra, Norrtälje kommun – en ort i Riala socken

Se även
 Sättraby
 Sättra naturreservat
 Sättra varf
 Sättra ängar
 Sätra